Футбольная Национальная Лига 2015/2016 — 23-й сезон первенства ФНЛ. В турнире, проходившем со 31 июля 2015 года по 28 мая 2016 года приняли участие 15 клубов. Путёвку в Синот лигу получили клубы «Карвина» и «Градец-Кралове». Покинули лигу «Сигма Оломоуц Б» и «Славой Вышеград».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Официальный сайт ФНЛ

2015/2016
Спорт в Чехии в 2015 году
Спорт в Чехии в 2016 году